Вивель-дель-Рио-Мартин ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 51.30 км². Население — 86 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Armillas.org Armillas

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля